Zittau-Reichenberger Eisenbahn bezeichnet:

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Zittau-Reichenberger Eisenbahngesellschaft
 deren Strecke zwischen Zittau und Reichenberg (heute: Liberec), siehe Bahnstrecke Zittau–Liberec